Albert I van Monaco (1848-1922), vorst van Monaco van 1889 tot 1922
Albert II van Monaco (1958), hoofd van het Huis Grimaldi en de heerser van het vorstendom Monaco